|-
|(55751)||1991 NM4|| align=right|13,9|| align=right|2,746|| align=right|0,187|| align=right|8,97|| align=right|4,550||MBA||8. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(55752)||1991 PD12|| align=right|13,7|| align=right|2,777|| align=right|0,206|| align=right|13,86|| align=right|4,627||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|55753 Raman||1991 RF5|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,188|| align=right|9,09|| align=right|4,492||MBA||13. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(55754)||1991 RP18|| align=right|16,2|| align=right|2,241|| align=right|0,197|| align=right|1,24|| align=right|3,354||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|55755 Blythe||1991 TB15|| align=right|16,9|| align=right|2,350|| align=right|0,161|| align=right|3,74|| align=right|3,601||MBA||6. oktober 1991||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|(55756)||1991 VJ9|| align=right|14,8|| align=right|2,915|| align=right|0,175|| align=right|10,48|| align=right|4,977||MBA||4. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55757)||1991 XN|| align=right|15,2|| align=right|2,321|| align=right|0,288|| align=right|8,61|| align=right|3,535||MBA||7. december 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(55758)||1991 XR|| align=right|14,1|| align=right|2,394|| align=right|0,235|| align=right|24,30|| align=right|3,704||MBA||3. december 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|55759 Erdmannsdorff||1991 XJ1|| align=right|15,3|| align=right|2,322|| align=right|0,185|| align=right|4,31|| align=right|3,539||MBA||10. december 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(55760)||1992 BL1|| align=right|12,9|| align=right|2,375|| align=right|0,347|| align=right|23,05|| align=right|3,659||MBA||30. januar 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(55761)||1992 CM2|| align=right|14,0|| align=right|3,102|| align=right|0,230|| align=right|18,11|| align=right|5,462||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55762)||1992 CE3|| align=right|15,6|| align=right|2,322|| align=right|0,144|| align=right|4,81|| align=right|3,537||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55763)||1992 DO7|| align=right|15,0|| align=right|3,172|| align=right|0,085|| align=right|3,44|| align=right|5,650||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(55764)||1992 DG12|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,063|| align=right|6,79|| align=right|3,617||MBA||26. februar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55765)||1992 EN4|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,127|| align=right|3,31|| align=right|3,671||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(55766)||1992 EL6|| align=right|14,4|| align=right|3,201|| align=right|0,089|| align=right|12,28|| align=right|5,727||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(55767)||1992 EW10|| align=right|14,8|| align=right|3,109|| align=right|0,064|| align=right|18,96|| align=right|5,481||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(55768)||1992 GH4|| align=right|15,3|| align=right|2,450|| align=right|0,154|| align=right|2,23|| align=right|3,835||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55769)||1992 HJ5|| align=right|15,4|| align=right|2,457|| align=right|0,140|| align=right|2,90|| align=right|3,850||MBA||24. april 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(55770)||1992 OW|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,278|| align=right|13,66|| align=right|4,296||MBA||28. julij 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(55771)||1992 PD1|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,097|| align=right|4,43|| align=right|4,100||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|55772 Loder||1992 YB5|| align=right|15,9|| align=right|2,248|| align=right|0,136|| align=right|5,18|| align=right|3,370||MBA||30. december 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(55773)||1993 BG6|| align=right|15,6|| align=right|2,176|| align=right|0,034|| align=right|2,03|| align=right|3,208||MBA||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(55774)||1993 FA8|| align=right|16,8|| align=right|2,244|| align=right|0,089|| align=right|3,65|| align=right|3,360||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55775)||1993 FY10|| align=right|15,8|| align=right|2,240|| align=right|0,155|| align=right|5,67|| align=right|3,352||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55776)||1993 FH14|| align=right|15,5|| align=right|2,262|| align=right|0,068|| align=right|4,74|| align=right|3,402||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55777)||1993 FC17|| align=right|16,4|| align=right|2,255|| align=right|0,052|| align=right|6,94|| align=right|3,385||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55778)||1993 FW23|| align=right|15,8|| align=right|2,292|| align=right|0,072|| align=right|6,21|| align=right|3,469||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55779)||1993 FX23|| align=right|15,2|| align=right|3,034|| align=right|0,068|| align=right|1,69|| align=right|5,284||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55780)||1993 FQ34|| align=right|16,1|| align=right|2,268|| align=right|0,085|| align=right|5,70|| align=right|3,416||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55781)||1993 FN36|| align=right|17,0|| align=right|2,267|| align=right|0,128|| align=right|3,23|| align=right|3,413||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55782)||1993 FF41|| align=right|14,8|| align=right|2,966|| align=right|0,051|| align=right|10,89|| align=right|5,107||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55783)||1993 FZ43|| align=right|15,7|| align=right|2,282|| align=right|0,112|| align=right|6,19|| align=right|3,448||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55784)||1993 FK74|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,180|| align=right|1,32|| align=right|3,518||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55785)||1993 FF80|| align=right|15,8|| align=right|2,266|| align=right|0,168|| align=right|3,45|| align=right|3,410||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55786)||1993 OE3|| align=right|14,9|| align=right|2,332|| align=right|0,124|| align=right|6,58|| align=right|3,560||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55787)||1993 OB10|| align=right|15,3|| align=right|2,414|| align=right|0,162|| align=right|5,08|| align=right|3,749||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55788)||1993 PX6|| align=right|15,0|| align=right|2,447|| align=right|0,229|| align=right|6,73|| align=right|3,828||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(55789)||1993 RF11|| align=right|15,9|| align=right|2,430|| align=right|0,087|| align=right|7,34|| align=right|3,787||MBA||14. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(55790)||1993 RP15|| align=right|14,8|| align=right|2,400|| align=right|0,135|| align=right|22,22|| align=right|3,718||MBA||15. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(55791)||1993 SA2|| align=right|14,6|| align=right|2,436|| align=right|0,218|| align=right|9,62|| align=right|3,802||MBA||19. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(55792)||1993 SV3|| align=right|14,6|| align=right|2,424|| align=right|0,287|| align=right|22,73|| align=right|3,773||MBA||18. september 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(55793)||1993 SS4|| align=right|15,8|| align=right|2,550|| align=right|0,227|| align=right|1,76|| align=right|4,072||MBA||19. september 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(55794)||1993 TV14|| align=right|15,7|| align=right|2,544|| align=right|0,183|| align=right|1,61|| align=right|4,057||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55795)||1993 TF18|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,204|| align=right|3,33|| align=right|4,147||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55796)||1994 AX13|| align=right|16,1|| align=right|2,651|| align=right|0,169|| align=right|2,97|| align=right|4,315||MBA||12. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55797)||1994 CN15|| align=right|14,4|| align=right|2,748|| align=right|0,082|| align=right|3,88|| align=right|4,555||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55798)||1994 ES5|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,117|| align=right|13,10|| align=right|4,504||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(55799)||1994 EC6|| align=right|14,0|| align=right|2,748|| align=right|0,041|| align=right|5,09|| align=right|4,554||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(55800)||1994 ED7|| align=right|14,6|| align=right|2,745|| align=right|0,054|| align=right|9,58|| align=right|4,548||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(55801)||1994 PV4|| align=right|16,2|| align=right|2,301|| align=right|0,155|| align=right|6,30|| align=right|3,489||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55802)||1994 PM6|| align=right|13,3|| align=right|3,171|| align=right|0,119|| align=right|20,82|| align=right|5,645||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55803)||1994 PD7|| align=right|16,4|| align=right|2,246|| align=right|0,126|| align=right|7,31|| align=right|3,365||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55804)||1994 PD13|| align=right|15,5|| align=right|2,286|| align=right|0,187|| align=right|8,90|| align=right|3,457||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55805)||1994 PE15|| align=right|16,7|| align=right|2,257|| align=right|0,115|| align=right|5,36|| align=right|3,389||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55806)||1994 PB26|| align=right|14,6|| align=right|3,204|| align=right|0,156|| align=right|3,67|| align=right|5,734||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55807)||1994 PM38|| align=right|16,9|| align=right|2,193|| align=right|0,161|| align=right|2,19|| align=right|3,247||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55808)||1994 RN|| align=right|14,6|| align=right|3,175|| align=right|0,042|| align=right|9,58|| align=right|5,656||MBA||7. september 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|(55809)||1994 RW15|| align=right|15,9|| align=right|2,214|| align=right|0,176|| align=right|8,54|| align=right|3,293||MBA||3. september 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55810)||1994 TC|| align=right|14,7|| align=right|2,324|| align=right|0,219|| align=right|23,06|| align=right|3,541||MBA||4. oktober 1994||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(55811)||1994 TE12|| align=right|16,5|| align=right|2,362|| align=right|0,150|| align=right|3,79|| align=right|3,630||MBA||10. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55812)||1994 UC9|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,055|| align=right|6,24|| align=right|3,569||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55813)||1994 VQ2|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,179|| align=right|3,22|| align=right|3,690||MBA||8. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(55814)||1994 YD|| align=right|14,5|| align=right|2,469|| align=right|0,128|| align=right|11,34|| align=right|3,878||MBA||24. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(55815)||1994 YU2|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,236|| align=right|24,70|| align=right|3,676||MBA||31. december 1994||Observatorij Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(55816)||1995 CO|| align=right|15,2|| align=right|2,744|| align=right|0,038|| align=right|4,48|| align=right|4,546||MBA||4. februar 1995||Stony Ridge||J. B. Child; J. E. Rogers
|-
|(55817)||1995 DA6|| align=right|14,8|| align=right|2,595|| align=right|0,202|| align=right|7,80|| align=right|4,179||MBA||24. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55818)||1995 DG11|| align=right|15,0|| align=right|2,573|| align=right|0,120|| align=right|4,39|| align=right|4,126||MBA||25. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55819)||1995 EF7|| align=right|15,6|| align=right|2,729|| align=right|0,052|| align=right|2,34|| align=right|4,508||MBA||2. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55820)||1995 FW|| align=right|17,4|| align=right|1,929|| align=right|0,066|| align=right|18,92|| align=right|2,679||MBA||25. marec 1995||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(55821)||1995 JA1|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,118|| align=right|15,12|| align=right|4,272||MBA||4. maj 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55822)||1995 LV|| align=right|15,1|| align=right|2,687|| align=right|0,049|| align=right|12,85|| align=right|4,404||MBA||4. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55823)||1995 OF12|| align=right|14,5|| align=right|3,097|| align=right|0,190|| align=right|17,98|| align=right|5,450||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55824)||1995 QN1|| align=right|15,4|| align=right|3,048|| align=right|0,042|| align=right|1,84|| align=right|5,321||MBA||19. avgust 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55825)||1995 SD4|| align=right|16,1|| align=right|2,153|| align=right|0,227|| align=right|3,94|| align=right|3,159||MBA||27. september 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(55826)||1995 SY7|| align=right|15,5|| align=right|2,912|| align=right|0,057|| align=right|7,46|| align=right|4,968||MBA||17. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55827)||1995 SL43|| align=right|15,7|| align=right|3,132|| align=right|0,123|| align=right|2,81|| align=right|5,543||MBA||25. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55828)||1995 UN6|| align=right|15,0|| align=right|3,140|| align=right|0,110|| align=right|8,66|| align=right|5,563||MBA||16. oktober 1995||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(55829)||1995 UG12|| align=right|15,5|| align=right|2,978|| align=right|0,083|| align=right|1,31|| align=right|5,137||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55830)||1995 WA19|| align=right|14,7|| align=right|3,236|| align=right|0,072|| align=right|13,18|| align=right|5,821||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55831)||1995 XL|| align=right|16,1|| align=right|2,207|| align=right|0,154|| align=right|3,38|| align=right|3,279||MBA||12. december 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(55832)||1996 GD17|| align=right|15,7|| align=right|2,302|| align=right|0,189|| align=right|25,37|| align=right|3,492||MBA||13. april 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55833)||1996 GM18|| align=right|16,3|| align=right|2,386|| align=right|0,134|| align=right|2,71|| align=right|3,685||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55834)||1996 GW18|| align=right|16,4|| align=right|2,375|| align=right|0,177|| align=right|1,87|| align=right|3,659||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55835)||1996 HH6|| align=right|15,8|| align=right|2,458|| align=right|0,118|| align=right|6,93|| align=right|3,854||MBA||17. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55836)||1996 HW22|| align=right|16,4|| align=right|2,425|| align=right|0,184|| align=right|2,04|| align=right|3,776||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55837)||1996 JV2|| align=right|14,9|| align=right|2,426|| align=right|0,150|| align=right|10,74|| align=right|3,777||MBA||15. maj 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55838)||1996 LN|| align=right|15,8|| align=right|2,434|| align=right|0,200|| align=right|6,87|| align=right|3,797||MBA||7. junij 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55839)||1996 LH1|| align=right|14,5|| align=right|2,526|| align=right|0,255|| align=right|13,23|| align=right|4,013||MBA||13. junij 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(55840)||1996 NB2|| align=right|14,0|| align=right|2,649|| align=right|0,178|| align=right|10,59|| align=right|4,311||MBA||15. julij 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(55841)||1996 NW4|| align=right|15,1|| align=right|2,662|| align=right|0,090|| align=right|2,59|| align=right|4,342||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55842)||1996 PU|| align=right|15,0|| align=right|2,426|| align=right|0,248|| align=right|10,70|| align=right|3,778||MBA||9. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(55843)||1996 PD1|| align=right|15,1|| align=right|2,601|| align=right|0,056|| align=right|1,62|| align=right|4,193||MBA||9. avgust 1996||Loomberah||G. J. Garradd
|-
|(55844)||1996 RN2|| align=right|14,4|| align=right|1,926|| align=right|0,053|| align=right|18,37|| align=right|2,672||MBA||12. september 1996||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(55845)||1996 RO2|| align=right|15,6|| align=right|2,535|| align=right|0,149|| align=right|14,64|| align=right|4,036||MBA||13. september 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(55846)||1996 RJ5|| align=right|15,2|| align=right|2,748|| align=right|0,229|| align=right|6,32|| align=right|4,554||MBA||15. september 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(55847)||1996 SQ|| align=right|14,5|| align=right|2,999|| align=right|0,034|| align=right|10,12|| align=right|5,194||MBA||20. september 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(55848)||1996 SF6|| align=right|14,7|| align=right|2,565|| align=right|0,183|| align=right|8,48|| align=right|4,108||MBA||18. september 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55849)||1996 TZ11|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,120|| align=right|12,67|| align=right|4,519||MBA||3. oktober 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55850)||1996 TV21|| align=right|15,5|| align=right|2,844|| align=right|0,102|| align=right|2,37|| align=right|4,797||MBA||6. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55851)||1996 TA31|| align=right|15,2|| align=right|2,737|| align=right|0,102|| align=right|5,60|| align=right|4,528||MBA||8. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55852)||1996 TS34|| align=right|16,1|| align=right|2,862|| align=right|0,080|| align=right|1,01|| align=right|4,841||MBA||10. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55853)||1996 TF52|| align=right|13,4|| align=right|2,636|| align=right|0,109|| align=right|13,52|| align=right|4,280||MBA||5. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55854)||1996 VS1|| align=right|14,1|| align=right|1,931|| align=right|0,090|| align=right|23,30|| align=right|2,683||MBA||8. november 1996||Sormano||M. Cavagna; P. Chiavenna
|-
|(55855)||1996 VB7|| align=right|14,2|| align=right|2,971|| align=right|0,187|| align=right|14,18|| align=right|5,121||MBA||2. november 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55856)||1996 VQ15|| align=right|15,2|| align=right|2,890|| align=right|0,093|| align=right|2,81|| align=right|4,912||MBA||5. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55857)||1996 XU2|| align=right|14,2|| align=right|3,088|| align=right|0,124|| align=right|7,48|| align=right|5,425||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(55858)||1996 XT20|| align=right|15,2|| align=right|3,037|| align=right|0,092|| align=right|8,83|| align=right|5,291||MBA||5. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55859)||1997 AO8|| align=right|16,0|| align=right|2,749|| align=right|0,032|| align=right|1,67|| align=right|4,556||MBA||2. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55860)||1997 BQ6|| align=right|15,4|| align=right|3,193|| align=right|0,129|| align=right|0,91|| align=right|5,706||MBA||31. januar 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(55861)||1997 CZ12|| align=right|14,4|| align=right|3,174|| align=right|0,043|| align=right|10,04|| align=right|5,654||MBA||4. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55862)||1997 CV28|| align=right|16,2|| align=right|2,239|| align=right|0,114|| align=right|4,83|| align=right|3,351||MBA||6. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55863)||1997 OM2|| align=right|15,3|| align=right|2,421|| align=right|0,187|| align=right|2,94|| align=right|3,766||MBA||31. julij 1997||Caussols||ODAS
|-
|(55864)||1997 PC|| align=right|15,4|| align=right|2,409|| align=right|0,203|| align=right|2,10|| align=right|3,737||MBA||1. avgust 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(55865)||1997 PZ|| align=right|15,9|| align=right|2,290|| align=right|0,079|| align=right|3,73|| align=right|3,465||MBA||3. avgust 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55866)||1997 PV4|| align=right|15,3|| align=right|2,271|| align=right|0,185|| align=right|8,29|| align=right|3,423||MBA||11. avgust 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(55867)||1997 RX2|| align=right|16,3|| align=right|2,312|| align=right|0,118|| align=right|6,81|| align=right|3,515||MBA||3. september 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(55868)||1997 SH31|| align=right|16,4|| align=right|2,416|| align=right|0,140|| align=right|0,51|| align=right|3,756||MBA||28. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55869)||1997 TB2|| align=right|16,0|| align=right|2,334|| align=right|0,161|| align=right|4,29|| align=right|3,564||MBA||3. oktober 1997||Caussols||ODAS
|-
|(55870)||1997 TD26|| align=right|14,8|| align=right|2,725|| align=right|0,208|| align=right|9,72|| align=right|4,497||MBA||11. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55871)||1997 UE1|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,321|| align=right|6,01|| align=right|4,147||MBA||21. oktober 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(55872)||1997 UW5|| align=right|14,3|| align=right|2,755|| align=right|0,165|| align=right|7,90|| align=right|4,572||MBA||21. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|55873 Shiomidake||1997 UP7|| align=right|14,7|| align=right|2,571|| align=right|0,233|| align=right|2,50|| align=right|4,122||MBA||26. oktober 1997||Mishima||M. Akiyama
|-
|55874 Brlka||1997 UL9|| align=right|14,8|| align=right|2,607|| align=right|0,219|| align=right|14,30|| align=right|4,209||MBA||28. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|55875 Hirohatagaoka||1997 VH|| align=right|15,1|| align=right|2,602|| align=right|0,212|| align=right|5,89|| align=right|4,197||MBA||1. november 1997||Hadano||A. Asami
|-
|(55876)||1997 VH3|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,037|| align=right|3,79|| align=right|4,231||MBA||6. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(55877)||1997 VZ6|| align=right|15,2|| align=right|2,567|| align=right|0,202|| align=right|2,39|| align=right|4,112||MBA||4. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(55878)||1997 VX7|| align=right|14,8|| align=right|2,436|| align=right|0,084|| align=right|7,85|| align=right|3,802||MBA||3. november 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55879)||1997 WG|| align=right|15,1|| align=right|2,581|| align=right|0,190|| align=right|5,05|| align=right|4,145||MBA||18. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(55880)||1997 WS|| align=right|14,7|| align=right|2,560|| align=right|0,147|| align=right|14,70|| align=right|4,096||MBA||18. november 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(55881)||1997 WU1|| align=right|13,6|| align=right|2,365|| align=right|0,260|| align=right|14,18|| align=right|3,637||MBA||19. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(55882)||1997 WY1|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,119|| align=right|5,28|| align=right|3,772||MBA||20. november 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(55883)||1997 WF8|| align=right|14,5|| align=right|2,589|| align=right|0,182|| align=right|8,35|| align=right|4,166||MBA||23. november 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(55884)||1997 WG9|| align=right|15,8|| align=right|2,563|| align=right|0,045|| align=right|14,53|| align=right|4,103||MBA||21. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55885)||1997 WV18|| align=right|16,0|| align=right|2,594|| align=right|0,127|| align=right|4,29|| align=right|4,176||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55886)||1997 WT35|| align=right|14,1|| align=right|2,662|| align=right|0,145|| align=right|12,60|| align=right|4,344||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55887)||1997 WE37|| align=right|14,1|| align=right|2,626|| align=right|0,134|| align=right|5,63|| align=right|4,254||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55888)||1997 WG44|| align=right|14,2|| align=right|2,630|| align=right|0,136|| align=right|6,69|| align=right|4,264||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55889)||1997 WD52|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,073|| align=right|23,75|| align=right|4,110||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55890)||1997 WO54|| align=right|15,3|| align=right|2,409|| align=right|0,235|| align=right|6,26|| align=right|3,737||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55891)||1997 XF3|| align=right|14,8|| align=right|2,549|| align=right|0,184|| align=right|3,45|| align=right|4,068||MBA||3. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(55892)||1997 XQ5|| align=right|15,0|| align=right|2,784|| align=right|0,298|| align=right|7,71|| align=right|4,646||MBA||1. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55893)||1997 YL|| align=right|13,7|| align=right|2,753|| align=right|0,249|| align=right|16,43|| align=right|4,567||MBA||20. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(55894)||1997 YS3|| align=right|15,0|| align=right|2,550|| align=right|0,209|| align=right|6,00|| align=right|4,073||MBA||22. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55895)||1998 AP|| align=right|14,0|| align=right|2,791|| align=right|0,156|| align=right|8,87|| align=right|4,663||MBA||5. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(55896)||1998 AM5|| align=right|14,2|| align=right|3,070|| align=right|0,076|| align=right|10,56|| align=right|5,378||MBA||8. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(55897)||1998 AH6|| align=right|14,0|| align=right|2,905|| align=right|0,048|| align=right|1,28|| align=right|4,951||MBA||8. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(55898)||1998 AG10|| align=right|14,1|| align=right|2,656|| align=right|0,138|| align=right|8,78|| align=right|4,329||MBA||15. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(55899)||1998 BJ10|| align=right|15,0|| align=right|2,672|| align=right|0,124|| align=right|12,69|| align=right|4,368||MBA||24. januar 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(55900)||1998 CQ|| align=right|15,1|| align=right|2,726|| align=right|0,068|| align=right|6,14|| align=right|4,500||MBA||3. februar 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(55901)||1998 CL2|| align=right|14,6|| align=right|2,593|| align=right|0,215|| align=right|5,68|| align=right|4,176||MBA||15. februar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55902)||1998 CO2|| align=right|14,3|| align=right|2,659|| align=right|0,132|| align=right|11,21|| align=right|4,334||MBA||15. februar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55903)||1998 DN|| align=right|14,8|| align=right|2,941|| align=right|0,115|| align=right|18,49|| align=right|5,043||MBA||17. februar 1998||Campo Catino||Campo Catino
|-
|(55904)||1998 DR1|| align=right|15,6|| align=right|2,864|| align=right|0,071|| align=right|2,57|| align=right|4,846||MBA||20. februar 1998||Kleť||Klet
|-
|(55905)||1998 DD3|| align=right|14,7|| align=right|3,034|| align=right|0,220|| align=right|7,85|| align=right|5,285||MBA||21. februar 1998||Kleť||Klet
|-
|(55906)||1998 DS20|| align=right|14,8|| align=right|3,195|| align=right|0,142|| align=right|15,55|| align=right|5,710||MBA||28. februar 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(55907)||1998 DW27|| align=right|13,5|| align=right|3,238|| align=right|0,065|| align=right|20,95|| align=right|5,826||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55908)||1998 EV4|| align=right|16,1|| align=right|2,917|| align=right|0,060|| align=right|0,91|| align=right|4,982||MBA||1. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55909)||1998 EB11|| align=right|14,6|| align=right|3,025|| align=right|0,088|| align=right|12,22|| align=right|5,260||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55910)||1998 EN12|| align=right|14,1|| align=right|3,116|| align=right|0,078|| align=right|10,81|| align=right|5,501||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55911)||1998 EP12|| align=right|14,2|| align=right|2,791|| align=right|0,047|| align=right|5,46|| align=right|4,663||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55912)||1998 FD9|| align=right|13,8|| align=right|3,116|| align=right|0,142|| align=right|12,98|| align=right|5,498||MBA||22. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55913)||1998 FL12|| align=right|15,5|| align=right|1,930|| align=right|0,089|| align=right|21,77|| align=right|2,681||MBA||26. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(55914)||1998 FV14|| align=right|14,6|| align=right|3,156|| align=right|0,164|| align=right|10,28|| align=right|5,605||MBA||26. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(55915)||1998 FB17|| align=right|14,4|| align=right|2,647|| align=right|0,091|| align=right|12,52|| align=right|4,306||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55916)||1998 FM25|| align=right|13,5|| align=right|3,201|| align=right|0,225|| align=right|16,64|| align=right|5,726||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55917)||1998 FN30|| align=right|14,4|| align=right|3,082|| align=right|0,122|| align=right|10,73|| align=right|5,409||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55918)||1998 FP30|| align=right|14,2|| align=right|2,933|| align=right|0,183|| align=right|15,90|| align=right|5,022||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55919)||1998 FA39|| align=right|13,7|| align=right|3,011|| align=right|0,083|| align=right|10,14|| align=right|5,223||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55920)||1998 FM43|| align=right|15,0|| align=right|3,031|| align=right|0,042|| align=right|9,72|| align=right|5,276||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55921)||1998 FK50|| align=right|14,8|| align=right|2,965|| align=right|0,089|| align=right|10,10|| align=right|5,106||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55922)||1998 FL51|| align=right|14,2|| align=right|3,095|| align=right|0,181|| align=right|2,76|| align=right|5,444||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55923)||1998 FD55|| align=right|14,1|| align=right|2,999|| align=right|0,057|| align=right|8,65|| align=right|5,192||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55924)||1998 FE55|| align=right|14,2|| align=right|3,097|| align=right|0,078|| align=right|11,33|| align=right|5,450||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55925)||1998 FY57|| align=right|14,4|| align=right|2,994|| align=right|0,075|| align=right|8,53|| align=right|5,181||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55926)||1998 FE60|| align=right|14,2|| align=right|3,091|| align=right|0,190|| align=right|10,98|| align=right|5,434||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55927)||1998 FN60|| align=right|14,0|| align=right|3,035|| align=right|0,095|| align=right|9,76|| align=right|5,286||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55928)||1998 FG64|| align=right|15,1|| align=right|3,038|| align=right|0,088|| align=right|9,48|| align=right|5,295||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55929)||1998 FW64|| align=right|13,2|| align=right|3,178|| align=right|0,119|| align=right|17,14|| align=right|5,665||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55930)||1998 FY64|| align=right|13,8|| align=right|2,854|| align=right|0,100|| align=right|14,98|| align=right|4,820||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55931)||1998 FM67|| align=right|14,3|| align=right|3,120|| align=right|0,017|| align=right|9,65|| align=right|5,509||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55932)||1998 FE68|| align=right|14,7|| align=right|3,175|| align=right|0,151|| align=right|2,10|| align=right|5,656||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55933)||1998 FD73|| align=right|15,5|| align=right|3,038|| align=right|0,253|| align=right|4,06|| align=right|5,293||MBA||30. marec 1998||Ondřejov||P. Pravec; M. Wolf
|-
|(55934)||1998 FF73|| align=right|15,8|| align=right|1,940|| align=right|0,088|| align=right|19,57|| align=right|2,701||MBA||28. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55935)||1998 FO74|| align=right|14,7|| align=right|2,759|| align=right|0,078|| align=right|9,53|| align=right|4,581||MBA||24. marec 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(55936)||1998 FO76|| align=right|14,3|| align=right|3,067|| align=right|0,112|| align=right|6,63|| align=right|5,371||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55937)||1998 FN105|| align=right|14,0|| align=right|2,981|| align=right|0,105|| align=right|9,12|| align=right|5,147||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55938)||1998 FO113|| align=right|13,8|| align=right|3,102|| align=right|0,020|| align=right|8,35|| align=right|5,463||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55939)||1998 FD118|| align=right|14,1|| align=right|2,994|| align=right|0,119|| align=right|8,74|| align=right|5,179||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55940)||1998 GU8|| align=right|13,0|| align=right|3,166|| align=right|0,126|| align=right|27,50|| align=right|5,633||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55941)||1998 HS4|| align=right|15,2|| align=right|3,107|| align=right|0,102|| align=right|6,75|| align=right|5,475||MBA||23. april 1998||Kleť||Klet
|-
|(55942)||1998 HJ12|| align=right|14,5|| align=right|3,091|| align=right|0,124|| align=right|7,59|| align=right|5,432||MBA||19. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55943)||1998 HJ15|| align=right|13,7|| align=right|3,184|| align=right|0,105|| align=right|21,11|| align=right|5,682||MBA||20. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55944)||1998 HP18|| align=right|14,7|| align=right|3,016|| align=right|0,055|| align=right|9,93|| align=right|5,237||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55945)||1998 HF23|| align=right|14,0|| align=right|3,135|| align=right|0,150|| align=right|11,11|| align=right|5,550||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55946)||1998 HP24|| align=right|13,0|| align=right|3,184|| align=right|0,197|| align=right|17,75|| align=right|5,680||MBA||22. april 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(55947)||1998 HQ42|| align=right|12,9|| align=right|3,198|| align=right|0,030|| align=right|21,64|| align=right|5,719||MBA||23. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(55948)||1998 HY45|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,017|| align=right|11,57|| align=right|5,653||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55949)||1998 HZ45|| align=right|14,4|| align=right|3,190|| align=right|0,184|| align=right|1,20|| align=right|5,696||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55950)||1998 HG58|| align=right|15,2|| align=right|3,176|| align=right|0,124|| align=right|1,84|| align=right|5,659||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55951)||1998 HP58|| align=right|15,1|| align=right|3,205|| align=right|0,108|| align=right|2,01|| align=right|5,736||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55952)||1998 HR61|| align=right|14,9|| align=right|3,118|| align=right|0,148|| align=right|2,15|| align=right|5,506||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55953)||1998 HG65|| align=right|14,8|| align=right|3,162|| align=right|0,102|| align=right|3,59|| align=right|5,621||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55954)||1998 HX68|| align=right|14,7|| align=right|2,741|| align=right|0,094|| align=right|12,21|| align=right|4,538||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55955)||1998 HJ81|| align=right|14,5|| align=right|3,213|| align=right|0,151|| align=right|2,58|| align=right|5,759||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55956)||1998 HO100|| align=right|12,4|| align=right|3,177|| align=right|0,085|| align=right|15,55|| align=right|5,662||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55957)||1998 HZ100|| align=right|13,8|| align=right|3,049|| align=right|0,145|| align=right|12,00|| align=right|5,322||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55958)||1998 HK109|| align=right|13,9|| align=right|3,163|| align=right|0,134|| align=right|28,13|| align=right|5,624||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55959)||1998 HC126|| align=right|14,6|| align=right|3,196|| align=right|0,143|| align=right|23,34|| align=right|5,714||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55960)||1998 HX133|| align=right|13,9|| align=right|3,148|| align=right|0,018|| align=right|13,21|| align=right|5,586||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55961)||1998 HB143|| align=right|13,5|| align=right|3,202|| align=right|0,047|| align=right|16,19|| align=right|5,728||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55962)||1998 HA152|| align=right|13,8|| align=right|3,121|| align=right|0,148|| align=right|17,87|| align=right|5,514||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55963)||1998 HV152|| align=right|14,9|| align=right|3,157|| align=right|0,101|| align=right|5,46|| align=right|5,608||MBA||22. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55964)||1998 KB2|| align=right|15,4|| align=right|1,943|| align=right|0,097|| align=right|19,85|| align=right|2,709||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55965)||1998 KN14|| align=right|13,5|| align=right|2,971|| align=right|0,214|| align=right|13,34|| align=right|5,120||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55966)||1998 KV14|| align=right|14,7|| align=right|3,089|| align=right|0,213|| align=right|4,15|| align=right|5,427||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55967)||1998 KT47|| align=right|13,2|| align=right|3,186|| align=right|0,071|| align=right|18,52|| align=right|5,687||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55968)||1998 KV54|| align=right|12,9|| align=right|3,124|| align=right|0,105|| align=right|23,17|| align=right|5,521||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55969)||1998 KH56|| align=right|15,8|| align=right|1,921|| align=right|0,158|| align=right|25,75|| align=right|2,661||MBA||27. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55970)||1998 NO1|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,255|| align=right|3,89|| align=right|3,530||MBA||2. julij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55971)||1998 OA9|| align=right|16,6|| align=right|2,132|| align=right|0,187|| align=right|1,92|| align=right|3,112||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55972)||1998 QS20|| align=right|16,2|| align=right|2,165|| align=right|0,175|| align=right|1,01|| align=right|3,185||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55973)||1998 QA49|| align=right|15,7|| align=right|2,204|| align=right|0,171|| align=right|6,96|| align=right|3,272||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55974)||1998 QK72|| align=right|13,8|| align=right|3,123|| align=right|0,035|| align=right|14,33|| align=right|5,519||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55975)||1998 QB94|| align=right|15,6|| align=right|2,213|| align=right|0,227|| align=right|7,18|| align=right|3,292||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55976)||1998 RE5|| align=right|16,3|| align=right|2,166|| align=right|0,220|| align=right|4,67|| align=right|3,187||MBA||15. september 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(55977)||1998 RJ19|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,192|| align=right|2,35|| align=right|3,689||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55978)||1998 RN52|| align=right|16,3|| align=right|2,186|| align=right|0,159|| align=right|6,92|| align=right|3,232||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55979)||1998 RP54|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,168|| align=right|3,60|| align=right|3,357||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55980)||1998 RG61|| align=right|15,0|| align=right|2,247|| align=right|0,165|| align=right|4,42|| align=right|3,367||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55981)||1998 RO61|| align=right|16,8|| align=right|2,222|| align=right|0,174|| align=right|3,33|| align=right|3,311||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55982)||1998 RS61|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,107|| align=right|7,15|| align=right|3,379||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55983)||1998 RC72|| align=right|16,7|| align=right|2,155|| align=right|0,115|| align=right|1,36|| align=right|3,162||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55984)||1998 RZ77|| align=right|15,7|| align=right|2,165|| align=right|0,178|| align=right|3,26|| align=right|3,184||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55985)||1998 RU79|| align=right|16,0|| align=right|2,211|| align=right|0,104|| align=right|7,03|| align=right|3,287||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55986)||1998 ST24|| align=right|15,8|| align=right|2,217|| align=right|0,130|| align=right|4,68|| align=right|3,300||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55987)||1998 SO27|| align=right|14,2|| align=right|2,274|| align=right|0,237|| align=right|23,39|| align=right|3,429||MBA||24. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(55988)||1998 SD47|| align=right|16,3|| align=right|2,279|| align=right|0,089|| align=right|4,30|| align=right|3,440||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55989)||1998 SA62|| align=right|14,7|| align=right|2,387|| align=right|0,142|| align=right|5,40|| align=right|3,688||MBA||18. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55990)||1998 SQ71|| align=right|16,3|| align=right|2,168|| align=right|0,042|| align=right|4,20|| align=right|3,191||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55991)||1998 SL78|| align=right|14,6|| align=right|3,038|| align=right|0,214|| align=right|13,21|| align=right|5,294||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55992)||1998 SX82|| align=right|14,9|| align=right|2,711|| align=right|0,039|| align=right|9,71|| align=right|4,462||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55993)||1998 SZ102|| align=right|16,3|| align=right|2,464|| align=right|0,125|| align=right|6,92|| align=right|3,868||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55994)||1998 SR105|| align=right|14,6|| align=right|3,187|| align=right|0,123|| align=right|3,16|| align=right|5,689||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55995)||1998 SK107|| align=right|16,5|| align=right|2,285|| align=right|0,253|| align=right|5,57|| align=right|3,454||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55996)||1998 SC110|| align=right|15,5|| align=right|2,237|| align=right|0,112|| align=right|3,19|| align=right|3,346||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55997)||1998 SB128|| align=right|15,0|| align=right|2,747|| align=right|0,083|| align=right|4,99|| align=right|4,553||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55998)||1998 SQ135|| align=right|15,9|| align=right|2,185|| align=right|0,123|| align=right|5,44|| align=right|3,230||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55999)||1998 SK144|| align=right|15,4|| align=right|2,187|| align=right|0,085|| align=right|5,93|| align=right|3,233||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|56000 Mesopotamia||1998 SN144|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,170|| align=right|8,38|| align=right|3,648||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov